Главните битки в историята Османската империя са показани по-долу.

Периодът на съществуване на империята е повече от 6 столетия, а в максимума на територията си в зенита си (втората половина на 16 век) тя се разпростира от Централна Европа до Персийския залив и от Каспийско море до Северна Африка.

Броят на битките, които империята води, е голям. Тук са само главните битки. Сред тях са битките, водени през 20 век (Италианско-турска война, Балкански войни и Първа световна война), както и обсади (като обсадите на Истанбул, Кайро, Белград, Багдад, Буда и др.), които повечето списъци включват като битки. Те не са показани, освен в случаите, когато обсадите са последвани от битка (Виена, Хотин, Плевен).,

Списък на битките 

(Цветна легенда за местоположението на битката)

Бележки и Източници